Frühling in Paris steht für:

 Frühling in Paris (1957), französischer Film von Jean-Claude Roy
 Frühling in Paris (2020), französischer Film von Suzanne Lindon